Saizew (von russisch заяц ‚Hase‘) oder Saizewa (weibliche Form) ist ein russischer Familienname.

Namensträger

Saizew 
 
 Alexei Saizew (* 1986), kasachischer Radrennfahrer
 Anton Anatoljewitsch Saizew (* 1987), russischer Tennisspieler
 Boris Konstantinowitsch Saizew (1881–1972), russischer Schriftsteller
 Boris Michailowitsch Saizew (1937–2000), sowjetischer Eishockeyspieler
 Igor Arkadjewitsch Saizew (* 1938), russischer Schachspieler
 Igor Iwanowitsch Saizew († 2016), sowjetischer Fußballspieler
 Iwan Kondratjewitsch Saizew (1805–1887), russischer Maler

 Juwenali Saizew (1924–2020), sowjetisch-ukrainischer Hydrobiologe
 Ljudmila Georgijewna Saizewa (* 1956), russische Schachspielerin
 Manuel Saitzew (1885–1951), russisch-schweizerischer Nationalökonom

 Nikita Igorewitsch Saizew (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Georgijewitsch Saizew (1931–1995), sowjetisch-russischer Kybernetiker
 Oleg Alexejewitsch Saizew (1939–1993), sowjetischer Eishockeyspieler

 Samira Saizewa (* 1953), sowjetische Mittelstreckenläuferin
 Semjon Konstantinowitsch Saizew (* 1999), russischer Billardspieler
 Serafim Alexandrowitsch Saizew (1904–1978), sowjetischer Schauspieler
 Slawa Saizew (* 1938), russischer Modemacher
 Tatjana Wladimirowna Saizewa (* 1978), russische Fußballspielerin
 Wadim Jurjewitsch Saizew (* 1964), ehemaliger Chef des KGB Weißrusslands
 Wassili Grigorjewitsch Saizew (1915–1991), sowjetischer Scharfschütze
 Wjatscheslaw Alexejewitsch Saizew (* 1952), sowjetischer Volleyballspieler

Zaysev 
 Ivan Zaysev (* 1988), usbekischer Speerwerfer
 Viktor Zaysev (* 1966), usbekischer Speerwerfer

Zaytsev 
 Ivan Zaytsev (* 1988), italienischer Volleyballspieler russischer Herkunft

Siehe auch 
 Saytzeff-Regel, chemische Reaktionsregel
 Kap Saizew

Familienname
Russischer Personenname